La Pension Velder, un des premiers feuilletons radiophoniques de l'histoire du Québec (1938-1942)
 La Pension Velder, son adaptation télévisuelle (1957-1961)